Miejscowości w USA:
 Crane – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Martin
 Crane – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Stone
 Crane – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Richland
 Crane – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Crane
 Crane – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Harney
Gminy w USA:
 Crane (ang. Crane Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
 Crane (ang. Crane Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Crane (ang. Crane County) – w stanie Teksas